Segall ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Segall, Mitinhaber des Pelzwaren-Unternehmens A. & S. Segall
 Bernardo Segall (1911–1993), US-amerikanischer Pianist und Filmkomponist
 Berta Segall (1902–1976), deutsche Kunsthistorikerin
 Harry Segall (1892–1975), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Inge Segall (1930–2020), deutsche Politikerin (FDP)
 Jacob Segall (1883–1959), Statistiker, Sozialpolitiker und Arzt
 Jenny Klabin Segall (1899–1967), brasilianische jüdische Schriftstellerin, Übersetzerin, Pianistin
 Judith Stolzer-Segall (1904–1990), deutsche Architektin
 Lasar Segall (1891–1957), Maler und Grafiker jüdischen Glaubens
 Peter Christian Segall, Pseudonym des Publizisten Patrick Moreau
 Ty Segall (* 1987), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Seagal
 Segal
 Siegal